Kamarás István (1934) magyar labdarúgó-játékvezető, a Baranya megyei Bíróság elnökhelyettese
 Kamarás István (1941) magyar szociológus